Distrito de Aco puede referirse a:

 Distrito de Aco (Concepción), en Junín, Perú.
 Distrito de Aco (Corongo), en Áncash, Perú.
 Distrito de San Miguel de Aco, también en Áncash, Perú.